El término CSCL puede referirse:

 La nomenclatura química del Cloruro_de_cesio: CsCl
 El acrónimo inglés de "Computer Supported Cooperative Learning": Aprendizaje Cooperativo Soportado por Computadora en español.